Kühkopf ist der Name von:

 Kühkopf (Rhein), Altrhein-Insel bei Stockstadt am Rhein in Hessen
 Kühkopf (Berg), Berg südlich von Koblenz in Rheinland-Pfalz
 Kühkopf-Knoblochsaue, Naturschutzgebiet in Hessen